Izraz pop je višeznačan:

 Pop, uvriježen kratki naziv za popularnu glazbu.
 Pop (album), glazbeni album irske rock skupine U2.
 Pop (religija), obnašatelj religijskih dužnosti u nekim religijama.

el:Ποπ